Kokosznik (architektura)
 Kokosznik (nakrycie głowy)
 Kokosznik (Gallicrex cinerea) – ptak z rodziny chruścielowatych